Le mot pallens est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un adjectif latin pouvant signifier « pâle », « jaunâtre » ou « verdâtre ».

En taxonomie, le mot pallens est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique